Oblast' di Poltava – oblast' dell'Ucraina
 Gubernija di Poltava – governatorato dell'Impero russo